Platygloeaceae är en familj av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Platygloeaceae i ordningen Platygloeales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Ustilaginales, klassen Tremellomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Platygloeaceae